Pardillo puede referirse a:

Pardillo (Cordia alliodora), una especie de árbol.
El Pardillo, un municipio de Ciudad Real.
Pardillo común (Linaria cannabina), pequeña ave de la familia de los fringílidos.
Pardillo sizerín (Acanthis flammea), pequeña ave de la familia de los fringílidos.
Villanueva del Pardillo, municipio de la provincia de Madrid.